Cette page contient les pages d'homonymie de Van Acker, van Acker et Van Ackere.

Le patronyme néerlandais Van Acker indique une provenance : de akker (le champ (agriculture)): comparable au français Duchamp et à l'allemand Ackermann.

Il peut se décliner:
 avec -kk- (nord) ou -ck (sud) ;
 précédé des particules van, van den ou vanden indiquant explicitement une provenance, comparable au français du champ ;
 suivi du suffixe -e'' : Ackere.

 Achille Van Acker, homme politique belge néerlandophone ;
 Charles Van Acker,  pilote automobile américano-belge ;
 Evi Van Acker (née en 1985), sportive belge, pratiquant la voile ;
 Regi Van Acker, footballeur et entraîneur belge.

 Fernand Van Ackere, homme politique belge néerlandophone.

Patronyme néerlandais